|-
| (40001) 1998 HB88||||21 квітня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40002) 1998 HS89||||21 квітня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40003) 1998 HW92||||21 квітня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40004) 1998 HF94||||21 квітня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40005) 1998 HA96||||21 квітня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40006) 1998 HV101||||24 квітня 1998||Обсерваторія Ріді-Крик||Джон Бротон
|-
| (40007) 1998 HV102||||25 квітня 1998||Обсерваторія Ла-Сілья||Ерік Вальтер Ельст
|-
| (40008) 1998 HN111||||23 квітня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40009) 1998 HG119||||23 квітня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40010) 1998 HF122||||23 квітня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40011) 1998 HK123||||23 квітня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40012) 1998 HP123||||23 квітня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40013) 1998 HB124||||23 квітня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40014) 1998 HL124||||23 квітня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40015) 1998 HB125||||23 квітня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40016) 1998 HT127||||18 квітня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40017) 1998 HY127||||18 квітня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40018) 1998 HH134||||19 квітня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40019) 1998 HR136||||20 квітня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40020) 1998 HX136||||20 квітня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40021) 1998 HG137||||20 квітня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40022) 1998 HP146||||23 квітня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40023) 1998 HU148||||25 квітня 1998||Обсерваторія Ла-Сілья||Ерік Вальтер Ельст
|-
| (40024) 1998 HW148||||25 квітня 1998||Обсерваторія Ла-Сілья||Ерік Вальтер Ельст
|-
| (40025) 1998 HQ149||||25 квітня 1998||Обсерваторія Ла-Сілья||Ерік Вальтер Ельст
|-
| (40026) 1998 JF3||||1 травня 1998||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (40027) 1998 JH4||||15 травня 1998||Вумера||Френк Золотовскі
|-
| (40028) 1998 KO1||||18 травня 1998||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (40029) 1998 KG2||||22 травня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40030) 1998 KL2||||22 травня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40031) 1998 KP2||||22 травня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40032) 1998 KD10||||26 травня 1998||Станція Сінлун||SCAP
|-
| (40033) 1998 KX10||||22 травня 1998||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (40034) 1998 KB11||||22 травня 1998||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (40035) 1998 KO15||||22 травня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40036) 1998 KT19||||22 травня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40037) 1998 KS22||||22 травня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40038) 1998 KT22||||22 травня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40039) 1998 KW26||||21 травня 1998||Обсерваторія Мальорки||Альваро Лопес-Ґарсіа,Рафаель Пачеко
|-
| (40040) 1998 KC27||||22 травня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40041) 1998 KK29||||22 травня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40042) 1998 KM30||||22 травня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40043) 1998 KV30||||22 травня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40044) 1998 KH32||||22 травня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40045) 1998 KZ33||||22 травня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40046) 1998 KT34||||22 травня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40047) 1998 KW34||||22 травня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40048) 1998 KA36||||22 травня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40049) 1998 KB37||||22 травня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40050) 1998 KP37||||22 травня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40051) 1998 KY37||||22 травня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40052) 1998 KB38||||22 травня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40053) 1998 KH41||||22 травня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40054) 1998 KP42||||27 травня 1998||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (40055) 1998 KS43||||24 травня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40056) 1998 KT44||||22 травня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40057) 1998 KJ45||||22 травня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40058) 1998 KL46||||22 травня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40059) 1998 KR47||||22 травня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40060) 1998 KC48||||22 травня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40061) 1998 KQ48||||22 травня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40062) 1998 KP49||||23 травня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40063) 1998 KV49||||23 травня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40064) 1998 KW50||||23 травня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40065) 1998 KX50||||23 травня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40066) 1998 KF51||||23 травня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40067) 1998 KA54||||23 травня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40068) 1998 KS54||||23 травня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40069) 1998 KQ55||||23 травня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40070) 1998 KG58||||26 травня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40071) 1998 KL59||||23 травня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40072) 1998 KZ59||||23 травня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40073) 1998 KN60||||23 травня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40074) 1998 KN63||||22 травня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40075) 1998 KS63||||22 травня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40076) 1998 LB||1998 LB||2 червня 1998||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (40077) 1998 MZ4||||19 червня 1998||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (40078) 1998 ML8||||19 червня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40079) 1998 MD9||||19 червня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40080) 1998 MY9||||19 червня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40081) 1998 MG14||||25 червня 1998||Коссоль||ODAS
|-
| (40082) 1998 ML16||||27 червня 1998||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (40083) 1998 MS18||||19 червня 1998||Коссоль||ODAS
|-
| (40084) 1998 MS22||||24 червня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40085) 1998 MW32||||24 червня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40086) 1998 MK33||||24 червня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40087) 1998 MU34||||24 червня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (40088) 1998 MJ37||||23 червня 1998||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (40089) 1998 MH40||||26 червня 1998||Обсерваторія Ла-Сілья||Ерік Вальтер Ельст
|-
| (40090) 1998 MZ40||||28 червня 1998||Обсерваторія Ла-Сілья||Ерік Вальтер Ельст
|-
| (40091) 1998 MH41||||28 червня 1998||Обсерваторія Ла-Сілья||Ерік Вальтер Ельст
|-
| 40092 Memel||||28 червня 1998||Обсерваторія Ла-Сілья||Ерік Вальтер Ельст
|-
| (40093) 1998 NH||1998 NH||15 липня 1998||Прескоттська обсерваторія||Пол Комба
|-
| (40094) 1998 NN||1998 NN||15 липня 1998||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (40095) 1998 OV4||||29 липня 1998||Вішнянська обсерваторія||Вішнянська обсерваторія
|-
| (40096) 1998 OR9||||26 липня 1998||Обсерваторія Ла-Сілья||Ерік Вальтер Ельст
|-
| (40097) 1998 OB13||||26 липня 1998||Обсерваторія Ла-Сілья||Ерік Вальтер Ельст
|-
| (40098) 1998 OW14||||26 липня 1998||Обсерваторія Ла-Сілья||Ерік Вальтер Ельст
|-
| (40099) 1998 OB15||||26 липня 1998||Обсерваторія Ла-Сілья||Ерік Вальтер Ельст
|-
| (40100) 1998 PV||1998 PV||12 серпня 1998||Вумера||Френк Золотовскі
|}

40000